Lonely boy (Paul Anka), een single uit 1959 van de Canadese zanger Paul Anka
 Lonely boy (Andrew Gold), een single uit 1977 van de Amerikaanse zanger Andrew Gold
 Lonely boy (George Baker), een album uit 2009 van de Nederlandse zanger George Baker
 Lonely Boy (The Black Keys), een single uit 2011 van het Amerikaanse duo The Black Keys
 Lonely Boy (film), een Amerikaanse film uit 2013